Stockwell kan syfta på följande platser:

Australien 

 Stockwell (ort i Australien), South Australia, Barossa,

USA 

 Stockwell (ort i USA), Indiana, Tippecanoe County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar